A Star Is Born (1937), een film uit 1937 onder regie van William A. Wellman
A Star Is Born (1954), een film uit 1954 onder regie van George Cukor
A Star Is Born (1976), een film uit 1976 onder regie van Frank Pierson
A Star Is Born (2018), een film uit 2018 onder regie van Bradley Cooper
A star is born (televisieprogramma), een Nederlands showprogramma op RTL 4